Памятник Платову (Каменск-Шахтинский)
 Памятник Платову (Москва)
 Памятник Платову (Новочеркасск)
 Конный памятник Платову (Новочеркасск)
 Памятник Платову (Ростов-на-Дону)
 Памятник Платову (Семикаракорск)

См. также 
 Память о Платове